Gebirgsdivision bezeichnet einen der folgenden Verbände:

in der Wehrmacht: siehe Übersicht Gebirgsdivisionen der Wehrmacht
in der Bundeswehr: 1. Gebirgsdivision
in der US-Armee: 10. US-Gebirgsdivision